Evolution Championship Series (варианты: EVO или Evo) — ежегодный киберспортивный турнир по файтингам. Проводится с 1996 года в США. Организатор — Shoryuken.com.

До 2002 года назывался Battle by the Bay. Является открытым турниром и проводится по системе с выбыванием после двух поражений. В турнире участвуют игроки со всего мира, в основном, из Японии и Южной Кореи. Первый турнир, в котором участвовали 40 человек, проводился по дисциплинам Super Street Fighter II Turbo и Street Fighter Alpha 2 в городе Саннивейл, Калифорния, США. В 2009 году количество участников достигло 1000 человек. Проводится на различных площадках метрополитенского района Лас-Вегас Вэлли.

История 
Турнир основан в 1996 году Томом Кэнноном — основателем сайта о файтингах Shoryuken.com.

Изначально на турнире использовались аркадные автоматы, однако с 2004 года используются консольные версии игр на PlayStation и Xbox, что вызвало немало споров. На турнире также проводятся побочные турниры, куда участники приходят со своими приставками. В данный момент турниры проводятся по следующим дисциплинам: Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear, Marvel vs. Capcom, Killer Instinct, Pokkén Tournament, Super Smash Bros., Tekken.

Турниры

1996 (B3: Battle by the Bay)

2000 (B4 Championships)

2001 (B5 Championships)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киберспорт